

Geografia
 Aldea en Cabo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Arraial do Cabo – comune brasiliano nello Stato di Rio de Janeiro
 Cabó – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna

Persone
 Cabo, soprannome di Gianluigi Cavallo (1968) – cantautore, chitarrista e compositore italiano
 Lorena Cabo, nota anche con lo pseudonimo di Lena Valenti (1979) – scrittrice spagnola
 Marcelo Cabo, propr. Marcelo Ribeiro Cabo (1966) – allenatore di calcio brasiliano

Altro
 Cabo – grado militare